GTK+, of Gimp-Toolkit, een GUI-toolkit
 PHP-GTK, een uitbreiding op de computertaal PHP.
 Geologian tutkimuskeskus, de geologische dienst van Finland